

Persone 
 Becky Sauerbrunn (1985) – calciatrice statunitense

Geografia

Austria 
 Bad Sauerbrunn (già Sauerbrunn) – comune nel distretto di Mattersburg (Burgenland)
 Sauerbrunn – frazione di Stainz, comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)